Sněhulák může být:

 Sněhulák – figura vyrobená ze sněhu
 Sněhulák (Raymond Briggs)
 Sněhulák (animovaný film)
 Sněhulák (opereta) (Boule de Neige) – opereta Jacquese Offenbacha z roku 1871
 Sněhulák (film) – český animovaný film režisérky Hermíny Týrlové
 Sněhulák (film, 2017) – britský film švédského režiséra Tomase Alfredsona